Crash Bandicoot – seria komputerowych gier platformowych
 Crash Bandicoot – główny bohater powyższej serii